Claret (Alpes da Alta Provença)
 Claret (Hérault)
 Antônio Maria Claret
 Lluís Claret
 Editora Martin Claret
 TV Claret